Гордон, Бернард:
  (1891—1963) — австралийский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в Амьенской операции (1918).
  (род. 1927) — американский инженер, обладатель Национальной медали в области технологий и инноваций за изобретение аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразований (1986).